Verhulst ist der Familienname folgender Personen:
Adriaan Verhulst (1929–2002), belgischer Historiker
 Davino Verhulst (* 1987), belgischer Fußballspieler
 Dimitri Verhulst (* 1972), flämischer Schriftsteller
 Gert Verhulst (* 1968), niederländischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur, Moderator und Unternehmer
 Hans Verhulst (1921–2005), niederländischer Bildhauer und Graphiker
 Johannes Verhulst (1816–1891), niederländischer Komponist der Romantik 
 Mayken Verhulst (1520–1600), flämische Malerin 
 Pierre-François Verhulst (1804–1849), belgischer Mathematiker
 Raf Verhulst (Rafaël Verhulst; 1866–1941), flämischer Journalist, Schriftsteller und Lehrer nationalistischer Tendenz
 Rombout Verhulst (1624–1698), flämischer Bildhauer
 Willem Verhulst, zweiter Direktor der Niederländischen Westindien-Kompanie